Марту () — португальская фамилия. Известные носители:

 Марту, Жасинта (1910—1920) — португальская католическая святая, одна из трёх свидетелей явлений Девы Марии в 1917 году.
 Марту, Франсишку (1908—1919) — португальский католический святой, один из трёх свидетелей явлений Девы Марии в 1917 году.

См. также 
 Марту — шумерское название амореев.
 Марту — шумеро-аккадское имя бога амореев-кочевников.